Алексе́й Алекса́ндрович Бро́вцын:
 Бровцын, Алексей Александрович (1834—1889) — российский морской офицер.
 Бровцын, Алексей Александрович (1908—1981) — советский художник театра и кино, график.